Keweenaw bezeichnet:

 Keweenaw County, eine Verwaltungseinheit in Michigan, USA
 Keweenaw Peninsula, eine Halbinsel im Oberen See in den Vereinigten Staaten
 Keweenaw Waterway, einen Wasserlauf auf dieser Halbinsel

Siehe auch:
 Keweenaw Range, Raketenstartplatz auf dieser Halbinsel